Ceramaster är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Addison Emery Verrill 1899. Ceramaster ingår i familjen ledsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ledsjöstjärnor
Ceramaster